Конструкторы игр — программы, которые объединяют в себе игровой движок и интегрированную среду разработки, и, как правило, включает в себя редактор уровней, работающий по принципу WYSIWYG. Такие программы значительно упрощает процесс разработки игр, делая его доступным любителям-непрограммистам, и могут быть использованы в начальном обучении программированию.

Иногда конструкторы игр ограничены тем или иным жанром (например конструкторы: аркад, RPG, или квестов). В других случаях конструкторы позволяют создавать игры различных жанров (предоставляя разработчику бо́льшие возможности для программирования), но, возможно, ограничивающая разработчика 2-мерными играми.

В простейшем случае к конструкторам можно отнести готовую игру с продвинутым редактором игр (напр. Cube или Stratagus). На другой стороне спектра находятся классические системы программирования, ориентированные на разработку игр (в частности Blitz BASIC).

2D конструкторы 

 Adventure Game Studio
 Construct 2
Construct 3
 Construct Classic (Scirra Construct)
 Clickteam Fusion 2.5 и другие продукты  (Не совсем конструктор игр)
 Game Editor
 Game Maker
 J.U.R.P.E. (Java Universal Role Playing Engine) — свободный (с открытым исходным кодом) движок для разработки игр жанра RPG. Игры на базе Jurpe основаны на системе прокачки персонажа, блужданиям по подземельям в полу-схематичном виде.
 Novashell
 Scroller Game Creator
 Stencyl
 ,
Популярностью пользуется также семейство японских коммерческих конструкторов RPG Maker, ориентированных на создание RPG-игр. Также достаточно известен другой коммерческий конструктор игр, разработанный, как и RPG Maker, компанией Enterbrain — IG Maker (ранее Action/Indie Game Maker), представляющий собой универсальный конструктор 2D игр с экспортом в Windows .EXE, Microsoft XNA template или SWF.

3D конструкторы 

Достаточно популярны различные специализированные конструкторы 3D-игр, — чаще всего для создания FPS. Яркие примеры таких конструкторов игр — следующие программы:
 3D Game Studio
 FPS Creator
 FPS Maker
 Game Maker
 Clickteam Fusion 2.5 (FireFly)

Игровые движки 

Игровые движки нельзя назвать конструкторами игр, это профессиональные полноценные среды для разработки игр. В их числе:
 CryEngine
 NeoAxis Engine
 Unreal Engine
 Unity
Godot
 Blender Game Engine,
 Blitz BASIC

Прочие 
Близки к профессиональным и полупрофессиональным конструкторам игр и специальные среды (языки) программирования для использования в школьном образовании: 2-мерный Scratch и 3-мерная Alice.

Всеми признаками конструктора игр обладает  — предназначенная для обучения программированию на Java.

Примечания

Литература 
 
 Конструкторы для создания компьютерных игр — серия статей в «Компьютерной газете»:
 Первая часть
 Вторая часть
 Третья часть
 Четвёртая часть
 

Программное обеспечение для разработки компьютерных игр